Újlak, település Horvátországban
 Újlak, település Romániában, Hargita megyében
 Újlak, (Budaújlak vagy Óbuda-Újlak) Budapest városrésze a II. és a III. kerületben
 Abaújlak, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Alsóújlak, Vas megye
 Balatonújlak, Somogy megye
 Bodzásújlak (szk. Novosad), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
 Felsőújlak (ném. Neusiedl bei Güssing), Ausztria, Burgenland tartomány, Németújvári járás
 Fertőújlak Sarród község része
 Kaposújlak, Somogy megye
 Kisújlak Románia, Beszterce-Naszód megye
 Kisújlak (szk. Nová Vieska pri Bodrogom), Szomotor része, Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
 Nyitraújlak (szk. Veľké Zálužie, korábban Újlak), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
 Sárosújlak (szk. Údol), Szlovákia, Eperjesi kerület, Ólublói járás
 Szamosújlak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 Tiszaújlak (ukr. Вилок), Ukrajna, Kárpátalja, Nagyszőlősi járás
 Zalaújlak, Zala megye

Történeti földrajz
 Újlak, Fancsika, ma Debrecen városrésze
 Újlak, középkori falu, Tihany

lásd még: Újlak elfoglalása